Primera División 1946-1947 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1946-1947 – torneo di calcio spagnolo